

Filippine 
 Monreal – comune della provincia di Masbate (Bicol)

Germania 
 Monreal – comune del circondario di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)

Spagna 
 Monreal – comune della Navarra
 Monreal de Ariza – comune dell'Aragona (provincia di Saragozza)
 Monreal del Campo – comune dell'Aragona (provincia di Teruel)
 Monreal del Llano – comune della Castiglia-La Mancia (provincia di Cuenca)

Pagine correlate 

 Monreale (disambigua)
 Montreal (disambigua)